Airbus e Boeing sono i due più grandi costruttori mondiali di aeromobili.

La Boeing è una public company statunitense fondata nel 1916 a Seattle, attiva sia nell'aviazione civile sia in quella militare. Nel 1997 ha assorbito la McDonnell Douglas.

L'Airbus è una società per azioni europea fondata nel 1970 a Tolosa, attiva sia nell'aviazione civile sia in quella militare. Ha commercializzato il primo aereo nel 1972: l'Airbus A300.

Timeline

Ordini e consegne 

 Il grafico seguente presenta gli ordini netti e le consegne annuali di Airbus e Boeing dal 1991:

Tabella comparativa aerei passeggeri 

 Tabella comparativa degli aerei per passeggeri e raggio di azione

Aerei da trasporto merci e militari 

Aerei civili da trasporto merci e cargo

Aerei militari da trasporto e altri ruoli

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Concorrenza tra Airbus e Boeing